Stranje (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Stranje (Šmarje pri Jelšah), een plaats in de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah